Посу-Бранку ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Риу-Гранди-ду-Норти. Входит в экономико-статистический  микрорегион Байша-Верди. Население составляет 13 596 человек на 2006 год. Занимает площадь 230,370 км². Плотность населения — 59,0 чел./км².

Праздник города —  26 июня.

История 
Город основан в 1963 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 27.828.010,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.143,25 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,606 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Норти